Андерлехт:

 Андерлехт — коммуна в Брюссельской агломерации.
 «Андерлехт» — брюссельский футбольный клуб.